La temporada de 1996 del Campionat del món de motociclisme fou la 48a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Michael Doohan va continuar dominant a plaer el campionat, seguit del seu company d'equip, el català Àlex Crivillé. Les primeres places foren ocupades també per les Honda no oficials, molt superiors a la resta de motos. En aquesta temporada va debutar una nova motocicleta europea, construïda per la petroliera ELF amb xassís ROC i amb motor Swisauto.

El subcampió de l'any anterior, Daryl Beattie, es retirava després de diverses caigudes, mentre el jove Loris Capirossi obtenia aquell any la seva primera victòria aprofitant la caiguda de Michael Doohan i Àlex Crivillé a l'última volta al . Carles Checa obtenia la seva victòria en 500cc al Gran Premi de Catalunya, sent Àlex Crivillé tercer en aquell històric Gran Premi.

Max Biaggi aconseguia el seu tercer títol consecutiu en 250cc, i en 125cc seguia el domini japonès, on Emili Alzamora obtenia una única victòria i el jove Valentino Rossi la primera.

Grans Premis

500 cc

250 cc

125 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1996